Юрий Афанасьев:
 Афанасьев, Юрий Николаевич (1934—2015) — советский и российский учёный и политический деятель, основатель Российского государственного гуманитарного университета.
 Афанасьев, Юрий Николаевич (1926—2015) — разработчик СВЧ-аппаратуры зенитных ракетных систем ПВО, лауреат Ленинской премии.
 Афанасьев, Юрий Павлович (род. 1938) — советский игрок в хоккей с мячом.